Rust — компьютерная игра в жанре симулятора выживания, была создана независимой британской компанией Facepunch Studios, возглавляемой c 2014 года Гарри Ньюмэном. Игра была выпущена в раннем доступе в декабре 2013 года, 8 февраля 2018 года состоялся её полноценный релиз для Windows и macOS. Версии для PlayStation 4 и Xbox One, разрабатываемые совместно со студией Double Eleven, были выпущены 21 мая 2021 года. Rust изначально создавался как клон DayZ с элементами крафтинга, схожими с таковыми в Minecraft.

Разработка 
В 2014 году разрабатываемая игра была переведена на новый игровой движок. Версия на старом движке стала именоваться Legacy, а новая получила название Experimental. 6 октября 2016 года из клиентской части игры была удалена возможность запуска версии Legacy.

Новая версия игры глубоко отличается от Legacy, во многом благодаря новой версии движка Unity.

Хотя большинство предметов, бывших в Legacy, перенесены в новую версию, многие из них были изменены. Появились и новые виды различного снаряжения. Также в новой версии была изменена система строительства — проработана система гниения построек и добавлен показатель устойчивости, что не позволяет игрокам строить огромные «замки до небес». К тому же добавлены двойные двери, люки, лестницы и ограждения.

На многих игровых серверах карта процедурно-генерируемая. Это означает, что в игре отсутствует единая игровая карта для всех игровых серверов.

Система чертежей, как в Legacy, вносила в игру элемент high-end контента. Были доступны базовые предметы для крафта, но для более серьёзных вещей требовались чертежи.

В июле 2016 года была внедрена система опыта. От старой системы чертежей пришлось отказаться, но разработчики оставили возможность вернуться на версию с ней. Игра стала больше похожа на симулятор выживания с элементами классической RPG. Игрок получает опыт и уровень, и может открывать новые предметы для крафта.

В ноябре 2016 года система опыта была заменена на систему компонентов. Игрокам стал доступен крафт всех вещей, но для некоторых предметов необходимы детали — компоненты.

В 2017 году появилась система компонентов плюс чертежи.

16 июля 2015 года разработчики добавили возможность покупать вещи с раскрасками на торговой площадке Steam и в магазине игры. Данная покупка не даёт никаких преимуществ, а всего лишь изменяет внешний вид предмета в игре.

В октябре 2016 в Rust была добавлена поддержка Мастерской Steam, что позволило игрокам создавать свои раскраски для предметов.

В ноябре 2016 года появилась возможность превращать скины во фрагменты: дерева, металла, ткани. За них можно купить контейнеры, открыв которые, игрок получает случайный скин.

В сентябре 2017 в игру была возвращена система чертежей, однако разработчики скомбинировали её с системой компонентов. Отныне изначально для крафта доступны лишь базовые предметы, а для крафта более «продвинутых» необходимо их изучить.

8 февраля 2018 года Rust вышел из раннего доступа. 14 ноября 2019 года на мероприятии X019 было объявлено, что Rust выйдет на Xbox One и PlayStation 4 в 2020 году, а издателем обеих версий выступит компания Double Eleven.Но после создатели Rust объявили, что выживание на PS4 и Xbox One слегка задержится — теперь она ожидается здесь только в 2021-м. 21 мая 2021 года состоялся релиз Rust на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, а также на Xbox One.

Отзывы критиков 

После релиза Rust получил «смешанные или средние» отзывы на агрегаторе рецензий Metacritic. Критики высоко оценили PvP-бои, сложность и элементы выживания, при этом гриндинг и то, с каким опытом сталкиваются новые игроки, подверглись некоторой критике.

Продажи и число игроков 
За первые две недели после выхода альфа-версии Rust было продано более 150 000 копий. Продажи Rust достигли 1 млн копий после того, как игра находилась в раннем доступе в течение двух месяцев, а в феврале 2014 года она обогнала Garry’s Mod по количеству продаж, выручив более 30 млн долларов США. К концу 2015 года было продано 3 млн копий Rust. К марту 2017 года было продано более 5,2 млн копий игры, при этом было продано более 1,2 млн внутриигровых обликов. Летом 2018 года, благодаря уязвимости в защите Steam Web API, стало известно, что точное количество пользователей сервиса Steam, которые играли в игру хотя бы один раз, составляет  человек. В декабре 2019 года компания Facepunch объявила, что Rust была продана в количестве 9 млн экземпляров и заработала 142 млн долларов, обогнав Garry’s Mod по валовому объёму продаж, но все ещё отставая по общему объёму продаж.

В январе 2021 года Rust пережила всплеск популярности благодаря стримерам, играющим в игру на Twitch. Игра поднялась на вершину чартов сайта, достигнув 3 января 2021 года пика в более чем 1 млн одновременных зрителей. Возрождение интереса к игре позволило Rust побить рекорд по количеству одновременных игроков более чем в два раза. Кроме того, основатель студии Гарри Ньюман сообщил, что в этот период продажи игры принесли 1 млн долларов. В конце 2021 года Facepunch объявила, что продажи игры достигли почти 12,5 млн. В компании также отметили, что Voice Props Pack стал самым успешным из трёх выпущенных на тот момент DLC.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2018 года
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры для Windows
Игры для macOS
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Симуляторы выживания
Инди-игры
Игры на движке Unity
Компьютерные игры с ранним доступом